"Did It Again" (pjesma Kylie Minogue)
 "Did It Again" (pjesma Shakire)